Во́вча ла́па, або купа́льниця (Trollius) — рід квіткових рослин родини жовтецеві (Ranunculaceae).

Класифікація 
Рід містить понад 30 видів, з них в Україні росте лише один — купальниця європейська.

 Trollius acaulis Lindl (1842)
 Trollius albiflorus
 Trollius altaicus C. A. Mey (1831)
 Trollius altissimus Crantz
 Trollius asiaticus L. (1753)
 Trollius buddae
 Trollius caucasicus Stev. (1932)
 Trollius chinensis Bunge (1835)
 Trollius dschungaricus Regel (1880)
 Trollius europaeus L. (1753) — Купальниця європейська
 Trollius farreri Stapf. (1928)
 Trollius japonicus Miquel (1876)
 Trollius laxus Salisb. (1807)
 Trollius ledebourii Rchb. (1825)
 Trollius lilacinus Bunge (1835)
 Trollius macropetalus
 Trollius micranthus
 Trollius paluster E.H.L. Krause
 Trollius papaverus Schipez.
 Trollius patulus Salisb. (1807)
 Trollius pumilus D.Don 51886)
 Trollius ranunculinus (Sm.) Steam (1941)
 Trollius ranunculoides
 Trollius riederianus
 Trollius taihasenzanensis
 Trollius vaginatus
 Trollius yunnanensis (Franch.) Ulbr. (1922)

Посилання 
 
 

Жовтецеві
Роди квіткових
Багаторічні трави